CART:

 CART - Championship Auto Racing Teams - американский чемпионат автомобилей с открытыми колёсами, в 2004 году переименован в Champ Car.
 CART - Classification and Regression Tree, алгоритм классификации и регрессии построением дерева решений.